via D'Amelio – via di Palermo
Carlo d'Amelio – avvocato italiano
Mariano D'Amelio – magistrato e politico italiano
Saverio D'Amelio – politico italiano

Pagine correlate
Amelio